Hackhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Cyriak Hackhofer (1675–1731), österreichischer Maler
 Josef Hackhofer (1863–1917), österreichischer Architekt
 Ignaz Hackhofer (1785–1854), Fabrikant in Wien-Nussdorf